Der Begriff Zuteilungsverfahren wird in verschiedenen Kontexten verwendet:

 bei Wahlen müssen Sitze gemäß den Stimmanteilen zugeteilt werden, siehe Sitzzuteilungsverfahren
 Notenbanken teilen neu geschaffenes Zentralbankgeld den Geschäftsbanken zu. Zuteilungsverfahren sind Zinstender und Mengentender; siehe Offenmarktpolitik#Zuteilungsverfahren des Zentralbankgeldes
 Bausparkassen teilen mit Z. einen zuteilungsreifen Bausparvertrag bauwilligen Bausparern zu
 in Marktwirtschaften regelt oft der Preis eines Gutes die Zuteilung (Allokation). Beispiele:
 Bookbuilding-Verfahren
 Festpreisverfahren
 Gegenbeispiel:
 Windhundprinzip – wer zu spät kommt bekommt nichts mehr. Gängiges Zuteilungsverfahren für Subventionen, zum Beispiel die Verschrottungsprämie

 an der Börse gleichen sich Angebot und Nachfrage nicht immer vollständig aus. Der Kursmakler kann verschiedene Maßnahmen ergreifen, siehe Kurszusatz

Siehe auch:
 Lebensmittelmarke